Kostur steht für:
 Kostur (Bulgarien), Ortschaft im Südosten Bulgariens
 bulgarischer/ serbischer Name für die Stadt Kastoria im Nordwesten Griechenlands